Robert Ford peut désigner :

Robert Ford (1862-1892), hors-la-loi américain connu pour l'assassinat de Jesse James.
Robert A. D. Ford (1915-1998), diplomate et poète canadien
Robert Stephen Ford (1958-), diplomate américain. 
Robert W. Ford (1923-2013), auteur et opérateur radio au Tibet entre 1945 et 1950.